La coupe de Biélorussie féminine de football est une compétition de football féminin à élimination directe opposant les clubs de Biélorussie, créée en 1992.

Palmarès

Notes et références 

Compétition de football en Biélorussie
Compétition féminine de football
Bielorussie
Football féminin en Biélorussie